Катиу () — атолл в архипелаге Туамоту (Французская Полинезия). Расположен в 25 км к северо-востоку от атолла Макемо и в 13 км к северу от островов Раевского.

География 
Площадь острова составляет 27 км². В центре расположена крупная лагуна, соединённая с океаническими водами узким проходом.

История 
Катиу был открыт в 1820 году русским путешественником Ф. Ф. Беллинсгаузеном, который назвал его островом Остен-Сакена в честь героя Отечественной войны 1812 года.

Административное деление 
Административно входит в состав коммуны Макемо.

Население 
В 2007 году численность населения атолла составляла 285 человек. Главное поселение — деревня Хитианау.

Экономика 
Основные занятия местных жителей — производство копры и вылов чёрного жемчуга.

См. также 
 Список островов Французской Полинезии

Примечания

Ссылки 

 Информация об атолле

Туамоту
Атоллы